Solanera puede referirse a:

 Es el gentilicio femenino de los habitantes de La Solana, Solana de los Barros, Solana de Torralba, Solana (Granada), Solana de Ávila, Solana del Pino y Serranía (Ávila).
 Solanera, es el efecto que produce en una persona el tomar mucho sol.
 Solanera, es el exceso de sol.
 Solanera, es un lugar expuesto sin resguardo a los rayos solares, cuando son más molestos y peligrosos. 
 Playa solanera, lugar donde su puede tomar el sol, pero no bañarse.
 Solana, es una pieza destinada para tomar el sol.
 Solana, son las laderas o vertientes de una cordillera o zona montañosa, en general que reciben mayor cantidad de radiación solar, en comparación con las vertientes o laderas de umbría.

Referencias